Ірландець — представник основного населення Ірландії.
 Ірландець (роман), автор Елізабет О'Коннер (Elizabeth O'Conner)
 Ірландець (фільм) (англ. The Guard, 2011 рік) 
Ірландець (фільм, 2019)